Dividida em várias etapas, a edição 2005 do Campeonato Brasileiro de Rugby Série B conta com a participação de seis equipes: 

Curitiba Rugby Clube - PR
BH Rugby - MG
Brasília Rugby - DF
Pasteur Athletique Club - SP
RJ Union - RJ 
Universidade Federal Fluminense (UFF) - RJ

Estatísticas da Edição 2005
Regras:
a)vitória 4 pontos
b)empate 2 pontos
c)derrota 0 pontos
d)para um W.O. 0 pontos
Bônus: Equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1 ponto   Equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1 ponto

Grupo A

Grupo B

Tabela de jogos

Referências 
 Tabela de 2005

Campeonato Brasileiro de Rugby
Rugby de 2005 no Brasil‎